HMS Captain je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Captain (1787) 
 HMS Captain (1869)

Captain